

Geografia 
 Cottonwood – census-designated place della contea di Jefferson (Alabama)
 Cottonwood – città della contea di Yavapai (Arizona)
 Cottonwood – census-designated place della contea di Apache (Arizona)
 Cottonwood – census-designated place della contea di Shasta (California)
 Cottonwood – census-designated place della contea di Douglas (Colorado)
 Cottonwood – città della contea di Jackson (Dakota del Sud)
 Cottonwood – città della contea di Idaho (Idaho)
 Cottonwood – città della contea di Lyon (Minnesota)
 Cottonwood – città della contea di Kaufman (Texas)
 Cottonwood – area non incorporata della contea di Callahan (Texas)
 Cottonwood – fiume statunitense, affluente del Minnesota
 Cottonwood – altro nome dello statunitense lago Yankton

Altro 
 Cottonwood – EP di NLE Choppa del 2019